El término cabecera puede aludir a diversos conceptos:
 En prensa, la cabecera es la representación gráfica de su denominación registrada legalmente y sirve para identificarlo.
 En informática, cabecera es la parte inicial de un programa.
 En telecomunicaciones, la cabecera de televisión por cable es la instalación principal de recepción de señales.
 En mobiliario, la cabecera es la parte donde reposa la cabeza.
 En arquitectura, cabecera de un edificio es la parte opuesta al imafronte.
 En organización territorial, a veces se llama cabecera a la capital.
 En hidrografía, cabecera es la fuente de origen de un río
 En medios de información, la cabecera es el nombre de un periódico registrado como propiedad de una persona o entidad mercantil, que suele ir en la primera página.
Secuencia de apertura

Referencias